Пётр Степа́нович Степа́нов:
 Степанов, Пётр Степанович (1920 — ?) — советский строитель, машинист крана, Герой Социалистического Труда.
  (род. 1937) — украинский политик, народный депутат Украины 2-го созыва.
 Степанов, Пётр Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3824; 12 декабря 1824.